Piaśnik – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard Szczeciński